Les mots viviparus, vivipara et viviparum sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant «  ».

 En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces vivipares. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : viviparus, vivipara, viviparum.
 En zoologie, Viviparus est un genre d'escargots d'eau douce d'assez grande taille, vivant dans les rivières et certains canaux.

Épithète spécifique